Kabinett Vorster steht für folgende Regierungen von Südafrika:

 Kabinett Vorster I (1966 bis 1970)
 Kabinett Vorster II (1970 bis 1974)
 Kabinett Vorster III (1974 bis 1978)